Clingman steht für
Thomas Lanier Clingman (1812–1897), US-Politiker und Konföderiertengeneral 
Clingman Peak, Antarktika
Siehe auch:
 Klingman
 Klingmann